Erythrinus är ett släkte av fiskar. Erythrinus ingår i familjen Erythrinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Erythrinus